Charrúa, een indianenstam die in het zuidelijke gedeelte van Zuid-Amerika
 Charrua (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul